The Maze (1953), een Amerikaanse horrorfilm uit 1953 onder regie van William Cameron Menzies.
 The Maze (1997), een Amerikaanse dramafilm uit 1997 onder regie van Joëlle Bentolila.
 The Maze (2010), een Amerikaanse horrorfilm uit 2010 onder regie van Stephen Shimek.
 The Maze (spel), een online behendigheidsspel met shock-effect uit 2003 van spelontwikkelaar Jeremy Winterrowd.